Ринат Рафаилович Хайруллин (род. 19 февраля 1994) — казахстанский футболист, полузащитник казахстанского футбольного клуба «Женис».

Карьера 
Воспитанник астанинского футбола. На Кубке Президента Казахстана по футболу 2010 года был признан лучшим защитником.

С 2010 года играл за дубль «Астаны». Сезон 2013 года провёл на правах аренды в первой лиге в клубе «Астана-1964». В 2014—2015 годах снова был в составе «Астаны», в главной команде дебютировал в полуфинале Кубка Казахстана 24 сентября 2014 года против «Актобе», а в чемпионате Казахстана провёл лишь одну игру — 5 ноября 2014 года, также против «Актобе». В первенстве дублёров в 2010—2015 годах сыграл 84 матча и забил 9 голов за дубль «Астаны».

С середины сезона 2015 года — игрок талдыкорганского «Жетысу». В высшей лиге провёл 13 игр.

В марте 2016 года выехал в Латвию, где стал выступать в составе «Спартака» из Юрмалы, провёл 6 матчей и забил один гол в чемпионате Латвии. Но уже в августе присоединился к черногорскому клубу «Единство».

Вернувшись в Казахстан, провёл по половине сезона в «Шахтёре» (Караганда) и «Таразе».

Летом 2018 года присоединился к клубу Первой лиги «Каспий» (Актау).

Карьера в сборных 
В 2010 году Ринат Хайруллин впервые приглашается в сборную Казахстана до 17 лет. Принимал участие в отборочном турнире чемпионата Европы в 2010-11 годах. Позже защищал цвета юношеской команды Казахстана до 19 лет и молодёжной сборной Казахстана.

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Спартак» Юрмала
Игроки ФК «Единство» Биело-Поле
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Каспий» Актау
Игроки ФК «Мактаарал»